Das Dameneinzel der Australasian Championships 1922 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Das Finale gewann Margaret Molesworth mit 6:3 und 10:8 gegen Esna Boyd.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian-Open-Homepage

Dameneinzel
1922